Rundle ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Ruth Rundle (* 1983), US-amerikanische Sängerin und Gitarristin
 Erik Rundle (* 1981), norwegischer Badmintonspieler
 Leslie Rundle (1856–1934), britischer Offizier, Gouverneur von Malta
 Sophie Rundle (* 1998), britische Schauspielerin
 Tony Rundle (* 1939), australischer Politiker und Premierminister von Tasmanien

Sonstiges:
 Rundle Peaks, Gebirgsgruppe in der Ross Dependency, Antarktika